Voima, qui signifie « pouvoir » ou « puissance » en finnois, peut faire référence à :
 plusieurs entreprises finlandaises dans le secteur de l'énergie :
 Imatran Voima, producteur d'énergie public fondé en 1921, fusionné en 1998 pour former Fortum;
 Pohjolan Voima, second plus gros producteur d'énergie finlandais, fondé en 1943;
 Teollisuuden Voima, producteur d'électricité privé fondé en 1969;
 deux brise-glaces finlandais :
 le Voima, mis sur cale en 1916;
 le Voima, mis sur cale en 1953;
 Voima, journal politique finlandais fondé en 1999;
 Voima, album studio du chanteur finlandais Olli Lindholm sorti en 2000.